Bieg pościgowy kobiet na Mistrzostwach Świata w Biathlonie 2021 odbył się 14 lutego w Pokljuce. Była to piąta konkurencja podczas tych mistrzostw. Wystartowało w niej 60 zawodniczek, z których 59 ukończyło zawody. Mistrzynią świata została Norweżka Tiril Eckhoff, srebro zdobyła Austriaczka Lisa Hauser, a trzecie miejsce zajęła Anaïs Chevalier-Bouchet z Francji.

Najwyżej sklasyfikowaną z Polek była Monika Hojnisz, która zajęła 16. miejsce.

Wyniki

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2021